Macheret bezeichnet

 (175476) Macheret, Asteroid des Hauptgürtels

Macheret ist der Familienname von

 Augustin Macheret (* 1938), Schweizer Politiker (CVP)